Robert Gliński – reżyser filmowy
 Robert Gliński (muzyk) – gitarzysta